Джеймс Джастин Мориер (, 1780, Смирна, Османская империя — 19 марта 1849, Брайтон, Англия) — английский дипломат и писатель. Член Лондонского королевского общества.

Биография 
Родился в 1780 году в Смирне, где его отец, Айзек Мориер, служил дипломатом. Окончив образование в Англии, в 1809 году назначен в Персию секретарём посла. Через три месяца был отправлен в Англию, затем снова назначен в Персию секретарём посольства. В 1814 году посол уехал в Англию, и Мориер возглавлял посольство до следующего года, после чего был отозван в Англию по собственной просьбе.

В 1817 году Мориер получает пенсию и с этого времени посвящает себя литературе. В 1820 году женится на Гарриет Гревилль. Между 1824 и 1826 годами был особоуполномоченным по подписанию договора между Англией и Мексикой.

Умер Джеймс Мориер в 1849 году, в возрасте около семидесяти лет.

Литературная деятельность 
Джеймс Мориер описал свои путешествия по Персии, Армении и Малой Азии, а также написал несколько романов, которые отличает тонкое знание Востока и яркая обрисовка характеров.

Одной из первых публикаций Мориера (1812) было «Путешествие по Персии, Армении и Малой Азии до Константинополя в 1808 и 1809 годах».
Главными его произведениями являются «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» (1824) и «Хаджи-Баба в Англии» (1828), «Зораб-заложник» (1832), «Аиша, дева из Карса» (1834) и «Мирза» (1841).

Литература 
 Брагинский И. Разговор с читателем о книге «Похождения Хаджи-Бабы», о её авторе и герое и кой о чём прочем. Вступительная статья. В кн.: Джеймс Мориер. «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» М., «Художественная литература», 1989.
 Morier, James Justinian. In: Cousin, John William (1910). A Short Biographical Dictionary of English Literature. London, J. M. Dent & sons; New York, E. P. Dutton.

Сноски

Ссылки 
Произведения в подлиннике
 The adventures of Hajji Baba на сайте Проекта «Гутенберг»
 Ayesha, Maid of Kars на Google Books (PDF, ок. 17 Мбайт).

Русский перевод
 «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» в переводе Сенковского.

Писатели Великобритании XIX века
Родившиеся в 1780 году
Умершие 19 марта
Умершие в 1849 году
Члены Лондонского королевского общества